Мани́са () — ил на западе Турции.

География 
Ил Маниса граничит с илами: Измир на западе, Айдын на юге, Денизли на юго-востоке, Ушак на востоке, Кютахья на северо-востоке, Балыкесир на севере.

Большая часть территории ила в бассейне реки Гедиз.

Население 
Санджак Магнисия (1912 г.)

Население — 1 260 169 жителей по переписи 2009 года, 1278 тыс. по оценке 2007 года.

Крупнейшие города — Маниса (214 тыс. жителей в 2000 году), Акхисар, Алашехир, Демирджи, Кула, Кыркагач, Салихли, Сома, Тургутлу.

Административное деление 
Ил Маниса делится на 17 районов:
 
 Ахметли (Ahmetli)
 Акхисар (Akhisar)
 Алашехир (Alaşehir)
 Демирджи (Demirci)
 Гёлмармара (Gölmarmara)
 Гёрдес (Gördes)
 Кыркагач (Kırkağaç)
 Кёпрюбашы (Köprübaşı)
 Кула (Kula)
 Салихли (Salihli)
 Сарыгёл (Sarıgöl)
 Саруханлы (Saruhanlı)
 Селенди (Selendi)
 Сома (Soma)
 Тургутлу (Turgutlu)

Достопримечательности 
 Национальный парк Сипил-Дагы
 Каймакчи — холм в районе Салихи, на котором находилась крепость, упоминаемая в хеттских клинописных табличках, и, вероятно, принадлежавшая лидийской империи. Эта территория — самое большое поселение позднего бронзового века в Эгейской области Турции. Она в четыре раза больше того, что раскопано в Трое на холме Гиссарлык в провинции Чанаккале

Примечания